Dünow bezeichnet:
Dünow, Dorf in der Gmina Świerzno in Polen; siehe: Duniewo

Dünow ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Dünow (1898–1973), deutscher Politiker (KPD/SED) und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Tobias Dünow (* 1972), deutscher politischer Beamter (SPD)

Siehe auch:
 Dunow